Heinrich von Plauen ist der Name folgender Personen:

 Heinrich I. (Plauen) († um 1302), Vogt von Plauen
 Heinrich II. (Plauen) († 1302), Hauptmann von Eger, Sohn von Heinrich I., Vogt von Plauen 
 Heinrich III. (Plauen) (um 1284–1347/1348), Vogt von Plauen
 Heinrich IV. (Plauen) (um 1308–1342/1348), Vogt von Plauen, Herr zu Mühltroff, Kapitän von Friedrich von Meißen
 Heinrich V. (Plauen) (um 1322–1363/1364), Vogt von Plauen, Herr zu Mühltroff
 Heinrich VI. (Plauen) (um 1324–vor 1370), Vogt von Plauen
 Heinrich VII. (Plauen) (um 1348–nach 1380), Vogt von Plauen, Herr zu Mühltroff
 Heinrich IX. (Plauen) (um 1373–um 1413), Herr von Plauen und Königswart
 Heinrich der Ältere von Plauen (1370–1429), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Heinrich der Jüngere von Plauen (um 1372–um 1441), Ritter des Deutschen Ordens
 Heinrich I. von Plauen († 1446), Burggraf von Meißen, Herr von Plauen, Hofrichter
 Heinrich II. von Plauen († nach 1482), Burggraf von Meißen, Herr von Plauen und Hartenstein
 Heinrich III. von Plauen († 1519), Burggraf von Meißen
 Heinrich IV. von Plauen (1510–1554), Oberstkanzler des Königreichs Böhmen
 Heinrich V. von Plauen (1533–1568), Herr zu Plauen und Voigtsberg
 Heinrich VI. von Plauen (1536–1572), Herr zu Plauen und von Schleiz und Lobenstein
 Heinrich Reuß von Plauen (1400–1470), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Heinrich II. Reuß von Plauen (1289–1350), Vogt und Herr von Plauen und Herr zu Greiz

Heinrich von Plauen steht für:
 Heinrich von Plauen (Roman), Roman von Ernst Wichert (1881)